Моника Цячух (; ), в замужестве Хабель () — польская гребчиха, выступающая за сборную Польши по академической гребле с 2010 года. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, серебряная призёрка чемпионата мира, обладательница серебряных и бронзовых медалей чемпионатов Европы, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Моника Цячух родилась 10 мая 1992 года в деревне Слесин Куявско-Поморского воеводства, Польша. Заниматься академической греблей начала в 2008 году, проходила подготовку в Быдгоще в местном гребном клубе.

Дебютировала на международной арене в 2010 году, выступив в парных четвёрках на чемпионате мира среди юниоров в Рачице.

В 2012 году в парных четвёрках финишировала четвёртой на молодёжном мировом первенстве в Тракае.

На молодёжном чемпионате мира 2013 года в Линце выиграла серебряную медаль в той же дисциплине.

В 2014 году вошла в основной состав польской национальной сборной, дебютировала в Кубке мира, побывала на европейском первенстве в Белграде, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в парных четвёрках. Стала серебряной призёркой на молодёжном мировом первенстве в Варезе.

В 2015 году выиграла две серебряные медали на отдельных этапах Кубка мира, взяла бронзу на домашнем чемпионате Европы в Познани, тогда как на чемпионате мира в Эгбелете показала в главном финале четвёртый результат.

Выиграв серебро на европейском первенстве в Бранденбурге и одержав победу на двух этапах Кубка мира, удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В составе парного четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Йоанна Лещинская, Агнешка Кобус и Мария Спрингвальд, финишировала в главном финале третьей позади команд из Германии и Нидерландов — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль. За это выдающееся достижение по итогам сезона была награждена серебряным Крестом Заслуги.

После Олимпиады Цячух осталась в составе гребной команды Польши и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2017 году в распашных безрульных четвёрках она выиграла серебряные медали на чемпионате Европы в Рачице и на чемпионате мира в Сарасоте. В октябре 2017 года вышла замуж за польского гребца Виктора Хабеля и начиная с этого времени выступала на соревнованиях под фамилией мужа.

В 2018 году в безрульных четвёрках взяла бронзу на европейском первенстве в Глазго и заняла пятое место на мировом первенстве в Пловдиве.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Моника Цячух  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Польши
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2020 года
Награждённые серебряным крестом Заслуги